Jorge Lawson (Ciudad de Córdoba, 21 de julio de 1956) es un empresario y político argentino. Fue director del Banco de La Nación Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri y Ministro de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico y Ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba durante el tercer gobierno de José Manuel de la Sota. Es autor del libro Hoy Decidí: Emprender para ser, editado en 2016.

Biografía 

Jorge Lawson estudió en el Colegio Nacional de Monserrat y se recibió de Licenciado en Sistemas de Información en Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. Fue gerente de Control de Gestión de la Empresa Líneas Marítimas Argentina (ELMA) y uno de sus primeros emprendimientos fue la Compañía Exportadora Mediterránea. En 1997 fundó la consultora Lawson Comunicación y Estrategia y diez años más tarde, en 2007, creó la Fundación E+E, de la que es presidente honorario.  

En 2011, con José Manuel de la Sota como Gobernador, fue designado como Ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba. Durante su gestión se  desarrolló el Ecosistema Emprendedor Córdoba, un conjunto de 64 instituciones y organizaciones que promueven los emprendimientos de pequeñas y medianas empresa en la provincia, se inauguró el Parque Industrial Córdoba José Ignacio Rucci en la ciudad de Córdoba y se creó la Secretaría Pyme y de Desarrollo Emprendedor. 

Entre 2013 y 2015, Lawson asumió como Ministro de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico de Córdoba. 
 
Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia de la Argentina en 2015, fue designado Director del Banco de la Nación Argentina, lugar que ocupó hasta 2019.

Entre 2016 y 2018 fue presidente de la Fundación Empretec Argentina, una institución dedicada al desarrollo de emprendedores conformada por la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Unión Industrial Argentina y el Banco Nación.

En 2016 editó su libro Hoy Decidí: Emprender para ser. 

Actualmente es presidente de HyperID y Managing Director de Global Entrepreneurship Network Argentina.  

En 2022 fue designado Cónsul Honorario Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Córdoba.

Premios y reconocimientos 
En 2017 fue ganador del Premio en Liderazgo en Políticas Públicas Locales, otorgado por Global Entrepreneurship Network en el Startup Nations Awards.

Vida personal 
Lawson está casado y tiene cuatro hijos. Es nieto de Tomás Lawson, fundador del equipo de fútbol Talleres de Córdoba.

Referencias 

Empresarios de Argentina
Emprendedores
Políticos de Argentina
Cordobeses (capital)
Alumnado de la Universidad Tecnológica Nacional